Luay Salah (Bagdá, 7 de fevereiro de 1982) é um futebolista profissional iraquiano, atacante, milita no Arbil FC.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Iraque
Futebolistas do Persepolis F.C.
Jogadores da Seleção Iraquiana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009